Antecedent (taalkunde),
 Het eerste lid van een Logische implicatie.
 Antecedent (gedragsethiek), gedragsbeïnvloedende factor die het gedrag voorafgaat. Zie Antecedentenonderzoek.